Der er flere regenter med navnet Ferdinand 1. Se:

 Ferdinand 1. af León (ca. 1015–1065) – konge af León 1037–1065
 Ferdinand 1. af Portugal (1345–1383) – konge af Portugal 1367–1383
 Ferdinand 1. af Aragonien (1380-1416) – konge af Aragonien 1412–1416 og Castilien 1406–1416
 Ferdinand 1. (Tysk-romerske rige) (1503–1564) – tysk-romersk kejser 1558–1564
 Ferdinand 1. af Begge Sicilier (1751-1825) – konge af Begge Sicilier 1816–1825
 Ferdinand 1. af Østrig (1793–1875) – konge af Østrig 1835–1848
 Ferdinand 1. af Bulgarien (1861-1948) – fyrste og tsar af Bulgarien 1887–1918
 Ferdinand 1. af Rumænien (1865–1927) – konge af Rumænien 1914–1927